Чемпионат Азии по боксу 2007 года проводился с 4 по 10 июня в Улан-Баторе (Монголия).

Медалисты

Распределение медалей

Примечания

Ссылки 
 amateur-boxing
 AIBA

2007
бокс
бокс
бокс
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Бокс в Монголии
2007 год в боксе
Июнь 2007 года